Ill kan syfta på:

Frankrike 

 Ill (Alsace), vattendrag, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est,

Österrike 

 Ill (vattendrag i Österrike), Vorarlberg,